Сонја Смит () венецуеланско-америчка је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Људи из Филаделфије
Америчке глумице
Венецуеланске глумице
Биографије живих особа